CT — аббревиатура.

Значения:
 Компьютерная томография ().
 Коннектикут (почтовое сокращение названия).
 Chrono Trigger — видеоигра.
 Crazy Taxi — видеоигра.